

Wydarzenia 

 Terencjusz napisał sztukę Sam siebie karzący (Heautontimoroumenos), wystawioną tego samego roku
 Ptolemeusz VI Filometor ponownie zaczął władać w Egipcie dzięki temu, że Ptolemeusz VIII Euergetes II Fyskon pod naciskiem rzymskim zgodził się na podział kraju między siebie i brata
 Zakończył się czas władzy Antiocha IV Epifanesa z dynastii Seleucydów

Przypisy